Институт электросварки имени Е. О. Патона (ИЭС им. Е. О. Патона) — научно-исследовательский институт Национальной академии наук Украины.

Основан в январе 1934 года по инициативе инженера и учёного академика Евгения Оскаровича Патона на базе лаборатории сварки Электросварочного комитета и кафедры инженерных сооружений Киевского политехнического института в соответствии с постановлением Президиума Всеукраинской Академии наук.

Е. О. Патон определил основные научные направления Института электросварки (ИЭС) в области сварки, актуальные и сегодня. В начале Великой Отечественной войны Институт электросварки по предложению Е. О. Патона был эвакуирован в Нижний Тагил и размещён на Уралвагонзаводе имени Ф. Э. Дзержинского. В 1953—2020 годах директором Института являлся академик Борис Патон, сын Евгения Патона.

До 1991 года институт назывался «Институт электросварки АН УССР».

Основные направления научной деятельности 
 комплексные исследования природы сварки, пайки, наплавки, напыления и родственных процессов, создание на их основе новых высокопроизводительных технологий, оборудования и материалов;
 исследования прочности и эксплуатационных свойств сварных конструкций, разработка принципов и основ их проектирования, повышения надёжности, долговечности и ресурса;
 автоматизация и механизация процессов сварки и родственных процессов;
 создание новых технологий и оборудования электрометаллургического производства особо качественных сплавов и композиционных материалов и изделий из них.

Структура 
 Головная организация НТК ИЭС
 Научно-технологические и инженерно-конструкторские подразделения
 Опытные заводы ИЭС
 Сертификационные, аттестационные и учебные подразделения
 Внешнеторговое подразделение
 Инновационное подразделения
 Международные программы

Отделы 

 № 2 — Физико-металлургических процессов наплавки износостойких и жаропрочных сталей
 № 3 — Прочность сварных конструкций
 № 4 — Неразрушающие методы контроля качества сварных соединений
 № 6 — Новых физико-химических способов сварки и специальной электрометаллургии
 № 7 — Физико-металлургических процессов сварки легких металлов и сплавов
 № 8 — Оптимизации сварных конструкций новой техники
 № 9 — Физико-металлургических проблем электрошлаковых технологий
 № 10 — Физико-химических процессов в сварочной дуге
 № 11 — Физико-металлургических процессов сварки среднелегированных высокопрочных сталей
 № 12 — Новых конструктивных форм сварных сооружений и конструкций
 № 13 — Парофазных технологий неорганических материалов
 № 15 — Сварочные материалы
 № 16 — Экономических исследований
 № 18 — Физико-механические исследования свариваемости конструкционных сталей и чугунов
 № 19 — Металлургии и технологии сварки высоколегированных сталей и сплавов
 № 20 — Плазменно-шлаковой металлургии
 № 21 — Электротермические процессы обработки материал
 № 22 — Физико-химических исследований материалов
 № 23 — Наплавочных материалов и технологии наплавки металлов
 № 26 — Сварка давлением
 № 27 — Автоматизированные системы управления технологическими процессами
 № 28 — Технологии сварки газонефтепроводных труб
 № 29 — Физико-химические процессы пайки
 № 30 — Физико-металлургических проблем сварки титана и диффузионной сварки металлических материалов
 № 31 — Методологических основ обеспечения качества и сертификации технологических процессов и продукции
 № 34 — Математических методов исследования физико-химических процессов при сварке и спецэлектрометаллургии
 № 35 — Космических технологий
 № 36 — Сварка, резка и обработка металлов взрывом
 № 37 — Проблем техники и технологии дуговой сварки
 № 38 — Магнитной гидродинамики электрошлаковых процессов
 № 39 — Сварки легированных сталей
 № 43 — Электротермия
 № 47 — Источники питания
 № 48 — Сварка в строительстве
 № 51 — Редакционно-издательский
 № 55 — Автоматизации научных исследований
 № 56 — Физики газового разряда и техники плазмы
 № 57 — Физических процессов, техники и оборудования для электронно-лучевой и лазерной сварки
 № 59 — Технической диагностики сварных конструкций
 № 60 — Проблем охраны труда и экологии в сварочном производстве
 № 73 — Защитных покрытий
 № 74 — Автоматическое регулирование процессов сварки и нанесение покрытий
 № 77 — Специализированная высоковольтная техника и лазерная сварка
 № 78 — Научно-технической информации и информационных технологий
 № 80 — Сварки и склеивания пластмасс
 № 84 — Электронно-лучевая нанотехнология
 № 87 — Надежности сварных конструкций и механических испытаний

История 

 1934 — Институт электросварки был основан по инициативе академика Евгения Оскаровича Патона, возглавлявшего Институт до 1953 года.
 1939 — разработаны технология автоматической сварки под флюсом, сварочные флюсы и головки для автоматической сварки.
 1940 — опубликована первая монография по автоматической сварке под флюсом, академика Е. О. Патона.
 1941 — разработана технология автоматической сварки под флюсом броневых сталей Это было начало скоростной автоматической сварки танков.
 1942 — первый в мире цельносварной танк изготовлен методом автоматической сварки под флюсом. Благодаря разработанной высокоскоростной автоматической сварке СССР произвел за время Второй мировой войны больше танков, чем все остальные воевавшие страны, вместе взятые.
 1944 — предложена технология изготовления крупнолистовых конструкций методом рулонирования с использованием сварки под флюсом. Благодаря применению метода рулонирования все разрушенные во время Второй мировой войны нефтяные резервуары были восстановлены в кратчайшие сроки.
 1947—1949 — разработана технология многодуговой скоростной сварки труб большого диаметра.
 1949 — выполнена автоматическая сварка вертикальных и горизонтальных швов кожуха доменной печи по технологии, разработанной в 1948 году.
 1951 — технология и оборудование электрошлаковой сварки металла толщиной до 2000 мм были использованы для изготовления мощных гидротурбин и прессов.
 1952 — изобретен электрошлаковый переплав (ЭШП) стали. Начало электрошлаковых технологий. Разработана установка для контактной сварки с кольцевым трансформатором. Разработана дуговая сварка в углекислом газе CO2 (в сотрудничестве с Центральным научно-исследовательским институтом технологии машиностроения в Москве). Сварка в CO2 позволила механизировать производство стальных конструкций в судостроении, тонколистовых металлических конструкций в автомобильной промышленности и т. д.
 1953 — введён в строй самый большой в Европе цельносварной мост им. Е. О. Патона через реку Днепр в Киеве. 98 % всех швов, включая вертикальные, были выполнены автоматической сваркой под флюсом. На протяжении 1950—1960 годах было возведено много различных сооружений и конструкций в химической промышленности и гидроэнергетике с использованием технологий, разработанных в ИЭС им. Е. О. Патона.
 1956 — создана опытно-промышленная установка для электрошлакового переплава.
 1957 — плазменно-дуговой переплав открыл новое направление в спецэлектрометаллургии. Установка для плазменно-дугового переплава поверхностных слоев слитков.
 1958 — создана установка для контактной стыковой сварки непрерывным оплавлением тонкостенных труб и рельсов. Комплекс оборудования, основанный на базе рельсосварочной машины K-900, для сварки длинных рельсов. Картер мощного дизеля для локомотива, изготовленный с помощью контактной стыковой сварки.

 С середины 1960-х годов Институт занимается проблемами использования взрыва для сварки и родственных технологий.
 1963 — Институт проводит исследования по сварке в космическом пространстве.
 1965 — разработаны плазменно-дуговая сварка на переменном токе и импульсная микроплазменная сварка. Эти процессы были использованы для сварки алюминиевых корпусов.
 1966 — создана внутритрубная машина для контактной стыковой сварки непрерывным оплавлением труб большого диаметра.
 1967 — плазменно-дуговая сварка на переменном токе была применена для сварки внешних алюминиевых баков космических ракет.
 1969 — разработанный способ «мокрой» механизированной подводной сварки был применён для сварки трубопровода высокого давления на глубине 10 м (дно реки Днепр в Днепропетровске).
 В 1970—1990 г. — данная технология была развита и использована для ремонта корпусов судов на плаву, строительства морских эстакад, портовых сооружений и морских буровых платформ. В условиях космического вакуума и невесомости выполнена сварка нержавеющих сталей и титановых сплавов с помощью установки «Вулкан», смонтированной на космическом корабле «Союз-6»
 1979 — на борту орбитальной станции «Салют-6» испытана установка «Испаритель» с целью исследования термического испарения и конденсации материалов в космосе. Доказана возможность наплавки тонкопленочных покрытий в условиях орбитального полета.
 2 января 1984 года институт был награждён орденом Октябрьской Революции
 1984 — сварка, резка, пайка, напыление в открытом космосе с помощью универсального электронно-лучевого инструмента.
 В 1980—1990 — разработаны сварные трансформируемые конструкции, разворачиваемые в открытом космосе.
 В феврале 2020 года в институте был разработан инструментарий для проведения первой в мире операции по удалению внутриглазной гемангиомы хориоидеи большого размера.

Журналы

«Автоматическая сварка» 
«Автоматическая сварка» — ежемесячный научно-технический журнал, в котором представлены теоретические исследования сварки металлов и сплавов новейшими методами, а также опыт конструирования и эксплуатации различного сварочного оборудования. Издаётся ИЭС с 1948 года в Киеве. Выходит на русском языке. За границей издаётся в переводе на английский и китайский язык («The Paton Welding Journal»).

Проблемы института 
Проблемами института является низкое финансирование и старение кадров. По состоянию на 2020 год в Институте из 634 сотрудников более половины были старше 60 лет, а сам Институт несколько лет работал всего по 4 дня в неделю (средняя заработная плата — 7-8 тысяч гривен). По состоянию на 2020 год опытные заводы Института находились в частной собственности, а учреждению приходилось сдавать помещения в аренду.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ИЭС им. Е. О. Патона

электросварка
Наука в Киеве
Электросварки им. Е. О. Патона
Сварочные организации